Halmágyi Sándor (1832–1917) író, jogtudós
 Halmágyi Sándor (1929–2018) szövegíró, népszerű táncdalok társszerzője, építész 
 Halmágyi Sándor (1947) színész